Бели брег може да се отнася за:

 Бели брег, село в Община Бойчиновци, област Монтана, България;
 Бели брег, мина в село Габер, Софийска област.
 Бели брег, село в Община Алексинац, Нишавски окръг, Сърбия;
 Бели брег, село в Община Враня, Пчински окръг, Сърбия;